Giovanni Battista Traverso (1843-1914) – ingegnere minerario e paleontologo italiano
Giovanni Battista Traverso (1878-1955) – fitopatologo italiano
Giovanni Battista Traverso (1892 – ?) – calciatore italiano